Der Athletic Club Nagano Parceiro (jap. , Asurechikku Kurabu Nagano Paruseiro) ist ein japanischer Fußballverein in Nagano. Der Verein spielt in der dritten japanischen Liga, der J3 League.

Der Beiname Parceiro kommt aus dem Portugiesischen und bedeutet Partner.

Geschichte 
Der Verein wurde 1990 von ehemaligen Schülern einer Oberschule unter dem Namen Nagano Elza SC gegründet. Die Farben Orange und Dunkelblau sollen die Präfektur Nagano repräsentieren. Innerhalb weniger Jahre konnte der Verein von den lokalen in die Präfektur und die Regionalligen aufsteigen. 2003 folgte das Debüt im Kaiserpokal. Im Jahr 2007 wurde der Verein wegen einer Markenrechtsverletzung umbenannt. Die Löwin als Maskottchen der Mannschaft wurde unter dem Namen Elza beibehalten.

Der Rivale ist der benachbarte Matsumoto Yamaga F.C. Die Spiele werden gemeinhin als Shinshū Derby bezeichnet. Mit dem Aufstieg in die Japan Football League konnte sich die Mannschaft den zweiten Platz sichern. Da der Verein aufgrund der früher zu geringen Stadionkapazität noch kein Mitglied der J. League werden konnte, blieb ihm der Aufstieg verwehrt.

2013 konnte der Verein die Japan Football League gewinnen und stieg damit in die J3 League auf. Im März 2015 wurde das neue Minami-Nagano Sports Park Stadium eröffnet.

Erfolge 
 Japan Football League
 Sieger: 2013 
 J3 League
 Vizemeister: 2014

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im Minami-Nagano Sports Park Stadium in Nagano in der Präfektur Nagano aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 14.491 Personen. Eigentümerin der Sportanlage ist die Stadt Nagano.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: März 2023

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

HFL(1): Hokushinetsu Football League (Division 1) (5. Ligaebene. Anmerkung: Bis 2003 bestand die Hokushinetsu Football League aus einer Liga. Zur Saison 2004 wurde sie in zwei Divisionen unterteilt.)

NFL(1): Nagano Football League (Division 1) (6. Ligaebene. Anmerkung: Bis 1997 bestand die Nagano Football League aus einer Liga. Zur Saison 1998 wurde sie in zwei Divisionen unterteilt.)

HBN: Hokushin Bezirksliga der Präfektur Nagano (7. Ligaebene)

Trainerchronik

Weblinks 

 Offizielle Webseite
 
 
 
 AC Nagano Parceiro in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Nagano Parceiro, AC
 
Gegründet 1990
Organisation (Präfektur Nagano)